bunt ist: 
 mehrfarbig, vielfarbig
 die Qualität der Farbwirkung, siehe Farbsättigung

Bunt ist: 
 eine Schlagvariante im Baseball, siehe Baseball#Bunt
 Bunt (Gesellschaftsgruppe), auch Bant, eine soziale Gruppe in der Region Tulu Nadu im Südwesten des indischen Bundesstaates Karnataka
 Bunt (Künstlergruppe), eine polnische Expressionistengruppe
 Bunt (Pilz), ein Pilzbefall bei Gräsern
 Bunt Island, eine Insel vor der Küste des ostantarktischen Enderbylands
 Mount Bunt, ein Berggipfel im ostantarktischen Mac-Robertson-Land

BUNT ist: 
 BUNT, eine Folkrockband aus dem Raum Speyer

Bunt ist der Familienname folgender Personen:
 Rosa Marie Bunt (* 1958), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Bund
 Bundt
 Bundth
 Bunte (Begriffsklärung)